Хосе Эстрада
 Эстрада, Хосе Долорес (1869—1939) — никарагуанский военный, государственный и политический деятель. Президент Никарагуа (1910).
 Эстрада, Хосе Мария (1802—1856) — никарагуанский политик, занимавший пост президента Никарагуа.